Ресе-сюр-Урс:

 Ресе-сюр-Урс — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Ресе-сюр-Урс — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.